Фрэнсис Чарльз Бримсек (, 26 сентября 1915, Эвлет, Миннесота, США – 11 ноября 1998) — американский хоккеист, вратарь. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Родившийся 26 сентября 1915 года в Эвлете (Миннесота), Фрэнк Бримсек стал одним из первых великих американских хоккеистов. В сезоне 1938/39 он занял место в воротах «Бостон Брюинз» вместо травмированного Тайни Томпсона. Дебют Бримсека в НХЛ состоялся 1 декабря 1938 года в матче против «Монреаль Канадиенс», который «Бостон» проиграл со счётом 2:0. В свой первый сезон Бримсек сыграл 10 «сухих» матчей, за что получил прозвище «Мистер Ноль» и «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ.

В 1943 году Бримсек был призван в вооружённые силы на службу в береговой охране. После окончания Второй мировой войны он продолжил свою карьеру в «Бостоне». За 9 проведённых в «Брюинз» сезонов Бримсек помог команде выиграть два «Кубка Стэнли». В 1949 году Бримсек был продан в «Чикаго Блэк Хокс», с которыми провёл свой последний сезон в НХЛ.

В 1966 году Фрэнк Бримсек первым из американских игроков был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1973 году он был введён в Зал хоккейной славы США.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1939, 1941
 Обладатель Везина Трофи (2): 1939, 1942
 Обладатель Колдер Трофи: 1939
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1947, 1948
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1966
 Член Зала хоккейной славы США: 1975
 Включён под номером 67 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).

Клубная карьера 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, С = Игры на ноль, ПС = Пропущено в среднем за игру

Ссылки 
 Статистика Фрэнка Бримсека на The Internet Hockey Database
 Биография Фрэнка Бримсека на Legends of Hockey
 Профиль Фрэнка Бримсека на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Обладатели Колдер Трофи
Хоккейные вратари
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ